Antonio Filippo Salaris – ultramaratoneta italiano
 Claudia Salaris – storica dell'arte italiana
 Ignazio Salaris – militare italiano